Il singolare del torneo di tennis Hull Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Kohlmann che ha battuto in finale Kristian Pless 5-7, 7-63, 7-65.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (secondo turno)
 Kristian Pless (finale)
 Arvind Parmar (primo turno)
 Martin Lee (primo turno)

 Olivier Mutis (primo turno)
 Barry Cowan (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)
 Michael Kohlmann (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2001